Ериксон (от латинско изписване на имената Ericsson и Eriksson) може да се отнася до:

 Компания
 Ericsson

 Личности
 Ерик Ериксон – немски психолог
 Лейф Ериксон – норвежки пътешественик-изследовател
 Свен-Йоран Ериксон – футболист
 Джон Ериксон – британски историк
 Густав Ериксон Васа (Густав I) - крал на Швеция от 1523 до 1560

 Спорт
 Ериксон Глоуб – спортна зала
 Сони Ериксон Оупън (пояснение) – турнир